Chromonephthea eos är en korallart som först beskrevs av Kükenthal 1905.  Chromonephthea eos ingår i släktet Chromonephthea och familjen Nephtheidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
eos